

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Pallas est un astéroïde ; c'est le troisième plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes après Cérès et Vesta.
 La famille de Pallas est une famille d'astéroïdes de type B de haute inclinaison, dans la ceinture d'astéroïdes intermédiaire ; il est nommé d'après Pallas, son plus grand membre.
 Pallas est un cratère d'impact sur la Lune.
 Pallas, ou fer de Pallas, est l'ancienne dénomination de la météorite de Krasnoïarsk, la première pallasite jamais étudiée (par Peter Simon Pallas).

Biologie 
Plusieurs espèces animales ou végétales ont été nommées d'après le naturaliste Peter Simon Pallas :
 le Bruant de Pallas (Emberiza pallasi), un passereau de la famille des Emberizidae ;
 le Chat de Pallas (Otocolobus manul), un félin de la sous-famille des félinés, et la seule espèce du genre Otocolobus ;
 le Cincle de Pallas (Cinclus pallasii), un oiseau de la famille des Cinclidae ;
 le Cormoran de Pallas (Phalacrocorax perspicillatus), un oiseau de la famille des Phalacrocoracidae (espèce éteinte peu après 1850) ;
 l'Écureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus), un écureuil de la famille des Sciuridae ;
 le Glossophage de Pallas (Glossophaga soricina), une chauve-souris de la famille des Phyllostomidae ;
 le Goéland de Pallas ou Goéland ichthyaète (Ichthyaetus ichthyaetus), un oiseau de la famille des laridés ;
 la Locustelle de Pallas (Locustella certhiola), un passereau de la famille des Locustellidae, quelquefois encore classé dans celle des Sylviidae ;
 le Nacré de Pallas ou Nacré des Magyars (Argynnis laodice), un papillon de la famille des Nymphalidae (sous-famille des Heliconiinae) ;
 le Pommier de Pallas ou Pommier du Caucase (Malus orientalis) est un arbre fruitier de la famille des Rosaceae.
 le Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus), un passereau de la famille des Phylloscopidae ;
 le Pygargue de Pallas (Haliaeetus leucoryphus), un rapace de la famille des Accipitridae ;
 le Roselin de Pallas ou Roselin rose (Carpodacus roseus), un passereau de la famille des Fringillidae ;
 le Syrrhapte de Pallas ou Syrrhapte paradoxal (Syrrhaptes paradoxus), un oiseau de la famille des Pteroclidae.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Pallas est la sixième épouse d'Hérode le Grand ().
 Pallas est un affranchi, favori de l'empereur Claude ().

Mythologie gréco-latine 
 Pallas est le nom de plusieurs divinités et personnages de la mythologie grecque ou latine :
 Pallas Athéna, épiclèse de la déesse Athéna ;
 Pallas le Titan, fils de Crios et d'Eurybie ;
 Pallas le Géant, fils d'Ouranos et de Gaïa ;
 Pallas (fille de Triton), dont l'image est représentée par le Palladium ;
 Pallas (fils de Pandion), roi d'Athènes, frère d'Égée et père des Pallantides qui s'opposèrent à Thésée ;
 Pallas (fils d'Évandre), roi du Latium, tué par Turnus et vengé par son allié Énée ;
 Pallas, père de Chrysé.

Culture et société

Arts 
 Pallas est une école d'art de la ville de Tartu, en Estonie (1919-1940).
 Pallas Athéna est un tableau peint en 1898 par Gustav Klimt ; il est conservé au musée de Vienne, en Autriche.
 Pallas et le Centaure est un tableau profane de Sandro Botticelli, peint vers 1482.
 La Pallas de Velletri est une statue de marbre antique représentant la déesse Athéna ; elle se trouve au musée du Louvre à Paris.

Édition 
 Pallas est une revue d'études antiques.

Entreprises 
 Pallas-Stern est une banque française qui a fait faillite en 1995.
 Pallas Télévision est une société de production audiovisuelle créée en 2007.

Industrie automobile et navale 
 Pallas est le niveau de finition le plus élevé sur certains modèles Citroën (DS, GS, CX).
 Le  était un sous-marin français de la classe Minerve, sabordé à Oran en 1942.
  est le nom de plusieurs vaisseaux de la Royal Navy.

Jeux 
 Dans les cartes à jouer, Pallas est la dame de pique.

Littérature 
  est la première encyclopédie hongroise complète non issue d'une traduction ; elle fut publiée entre 1893 et 1897.
 La Frégate Pallas est un récit de voyage de l'écrivain russe Ivan Gontcharov dans lequel il narre son voyage à bord au milieu du .

Musique 
 Pallas est un groupe de rock progressif écossais.

Anthroponyme

Patronyme 

 Cécile Pallas (1966-), une actrice française ;
  (1980-), un footballeur suisse ;
  (1983-), un footballeur uruguayen ;
 Peter Simon Pallas (1741-1811), un naturaliste et voyageur allemand ;
  (1694–1770), un chirurgien allemand ;
  (1949-), un footballeur grec ;
  (1960-), un homme politique australien ;

Pseudonyme 
 Jean-René Pallas est l'un des pseudonymes de l'écrivain français (également diplomate, administrateur et académicien) Pierre-Jean Remy (1937-2010).

Toponyme 

 Pallas, une station de sports d'hiver située en Finlande ;
 le parc national de Pallas-Yllästunturi, un parc national situé dans le nord-ouest de la région de Laponie, en Finlande ;
 Cortes de Pallás, une commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne, en Espagne.

Notes et références 

Homonymie mythologique